«My Boy» () — песня американской певицы Билли Айлиш, вышедшая 21 июля 2017 года в качестве сингла с дебютного мини-альбома Don’t Smile at Me 28 июля 2017 на лейблах Darkroom и Interscope Records. Песня появлялась в 4 эпизоде 3 сезона американского сериала Сумеречные охотники. Ремикс песни от TroyBoi, названный «MyBoi» вышел 9 марта 2018.

Композиция 
«My Boy» включает в себя «неожиданную» смену темпа. Песня начинается с «джазовой, мрачной и таинственной атмосферы», однако вскоре становится более оптимистичной, сохраняя при этом тяжесть вступления.

Чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Песни Билли Айлиш
Песни, написанные Билли Айлиш
Песни, спродюсированные Финнеасом О’Коннеллом